Córdoba peut désigner :

Patronymes 
 Deiner Córdoba (1992) : un footballeur colombien ;
 Francisco Hernández de Córdoba (ca. 1475-1517) : un conquistador espagnol ;
 Gonzalo Fernández de Córdoba (1585-1635) : un général espagnol pendant la Guerre de Trente Ans ;
 Iván Ramiro Córdoba (1976) : un footballeur colombien ;
 Juan María Córdoba, (1966) : dessinateur de bande dessinée français d'origine espagnole ;
 Óscar Córdoba (1970) : footballeur colombien ;
  (1979-) : footballeur mexicain ;
 Raúl Córdoba (1924-2017) : footballeur mexicain ;
 Tirso Rafael Córdoba (1838-1889), humaniste, poète, historien, journaliste, avocat, homme politique, prêtre catholique et académicien mexicain.

Toponymes

Argentine 
 Córdoba, localité argentine située dans la province homonyme ;
 Province de Córdoba, une des 23 provinces du pays.

Colombie 
 Los Córdobas, localité colombienne située dans le département de Córdoba ;
 Córdoba, un des 32 départements de Colombie ;
 Córdoba, municipalité colombienne située dans le département de Bolívar ;
 Córdoba, municipalité colombienne située dans le département de Nariño ;
 Córdoba, municipalité colombienne située dans le département de Quindío.

Espagne 
 Cordoue, ville espagnole dont le nom est Córdoba en espagnol, en Andalousie.

Mexique 
 Córdoba, localité mexicaine située dans l'État de Durango ;
 Córdoba, localité mexicaine située dans l'État de Veracruz.

Venezuela 
 Córdoba, une des vingt-neuf municipalités de l'État de Táchira ;
 Córdoba, une des cinq divisions territoriales et statistiques dont l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Guanare, dans l'État de Portuguesa ;
 Córdoba, capitale de la paroisse civile de Córdoba de la municipalité de Guanare, dans l'État de Portuguesa.

Autres 
 , œuvre pour piano du compositeur espagnol Isaac Albéniz dont le nom est inspiré du nom de la ville d'Espagne (Cordoue) ;
 Córdoba, monnaie du Nicaragua ;
 Córdoba Club de Fútbol (Córdoba CF), club de football basé à Cordoue, en Espagne ;
 Seat Córdoba, automobile du constructeur Seat.

Voir aussi

Notes 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme